Otos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Otos (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Otos (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar